Porgy and Bess steht für:

 Porgy and Bess, Oper von George Gershwin (1935)
 Porgy und Bess (Film), US-amerikanischer Film (1959)
 Porgy and Bess (Miles-Davis-und-Gil-Evans-Album), Jazzalbum von Miles Davis und Gil Evans (1958)
 Porgy and Bess (Ella-Fitzgerald-und-Louis-Armstrong-Album), Jazzalbum von Ella Fitzgerald und Louis Armstrong (1959) 
 Porgy and Bess (Joe-Henderson-Album), Jazzalbum von Joe Henderson (1997)
 Porgy & Bess (Jazzclub), Jazzclub in Wien